Jméno a příjmení Martin Říha má více nositelů:

 Martin Josef Říha (1839–1907) – římskokatolický teolog a šestý biskup českobudějovický
 Martin Říha (architekt) (* 1945) – architekt, urbanista, odborník v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
 Martin Říha (politik) (* 1969) – český politik KSČM, zastupitel města Brna a Městské části Brno-střed
 Martin Říha (kynolog) (* 1981) – autor kynologických publikací, chovatel